

События

Китай 
 10-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной состоялся съезд князей в Чжа, присутствовали князья Цзинь, Сун, Вэй, Лу, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци, Малого Чжу, циский наследник и уский посол. Циский князь послал на съезд чжухоу в Чжунли Гуана (своего сына от луской княжны), которого он поставил наследником, и его наставника Гао Хоу. В 5 луне луский гун вернулся домой.
 В 5 луне, в день цзя-у войска цзиньской коалиции взяли Биян (княжество и, зависевшее от Чу), в бою отличился лусец Шу Лян-хэ. Цзиньцы передали его Сун, а в Сун устроили в честь цзиньского князя праздничный концерт.
 Чуский царь послал Цзы-нана оказать помощь Чжэн.
 Чу и Чжэн вторглись в западные окраины Лу.
 В 5 луне чуский гун-цзы Чжэн и чжэнский Гунсунь Чэ напали на Сун и дошли до столицы, Вэй пришло на помощь Сун.
 В 5 луне цзиньский полководец Сюнь Ин напал на Цинь.
 Осенью цзюйцы напали на восточные границы Лу.
 Осенью цзиньский князь во главе чжухоу (князей Сун, Вэй, Лу, Цао, Цзюй, Чжу, Тэн, Се, Малого Ци, Малого Чжу и циского наследника Гуаня) воевал с Чжэн, союзники остановились лагерем в Ню-шоу.
 чжэнский первый советник Цзы Сы захотел стать правителем, но княжич Цзы Кун послал Юй Чжи убить его и сам стал первым советником, а Цзы Чань убедил его оставить гуна у власти. Согласно описанию гл.14 «Ши цзи». Цзы-кун устроил смуту в Чжэн, Цзы-чань напал на него. Зимой в Чжэн от убийц погибли гун-цзы Фэй, гун-цзы Фа и Гунсунь Чэ.
 Зимой войска союзников были поставлены в Ху-лао для обороны. Чуский гун-цзы Чжэн направился на помощь Чжэн, союзники вторглись в северную часть Чжэн, после чего отошли. Луский гун вернулся из похода.
 Чжоуские сановники Ван Шу (Чэнь-шэн, главный министр) и Бо Юй боролись за власть. Ван Шу бежал из Чжоу в Цзинь. Чжоуский ван казнил историографа (не вполне ясно, за что). На суде в присутствии цзиньских сановников Чэнь-шэн был осуждён ваном, который назначил на его пост шэньского Цзин-гуна.
 Умер цзиньский полководец Хань Сянь-цзы, его сменил на посту сын Хань Сюань-цзы.

Родились 
 563—486 (623—543 или 571—491 или 453—373) — даты жизни Будды Гаутамы.

См. также

Примечания